Opin steht für
Opin (Orneta) (deutsch: Open), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Opin (Indonesien), Ort in Indonesien
Opine, chemische Verbindung

Siehe auch:
Oppin